Dwight kan syfta på:

Dwight, Illinois
Dwight, Kansas